Zagorica je pogosto krajevno ime:

 Zagorica, Dobrepolje
 Zagorica, Litija
 Zagorica, Trebnje
 Zagorica nad Kamnikom, občina Kamnik
 Zagorica pri Čatežu, občina Trebnje
 Zagorica pri Dobrniču, občina Trebnje
 Zagorica pri Dolskem, občina Dol pri Ljubljani
 Zagorica pri Rovah, občina Domžale
 Zagorica pri Velikem Gabru, občina Trebnje
 Zagorica, Srbija
ter

 Zagorice, Bled (del naselja Bled, nekdaj samostojna vas)